Schulte:
 Adolf Schulte – as lotnictwa niemieckiego Luftstreitkräfte z 9 potwierdzonymi zwycięstwami w I wojnie światowej,
 Francis Schulte – amerykański duchowny katolicki, arcybiskup metropolita Nowego Orleanu w latach 1988–2002,
 Fryderyk von Schulte – teolog, społecznik, znawca prawa kościelnego, ojciec starokatolicyzmu,
 Karl Joseph Schulte – niemiecki duchowny katolicki, kardynał, arcybiskup Kolonii,
 Michael Schulte – niemiecki piosenkarz, reprezentant Niemiec w 63. Konkursie Piosenki Eurowizji,
 Sabine Schulte – niemiecka lekkoatletka, tyczkarka.

Zobacz też 
 Sołtys

Przypisy